Сербська Суперліга 2009—2010 років — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул втретє здобув Партизан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Црвена Звезда взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Сербії 2009—2010.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Суперліга Сербії на soccerway 

2009—2010
Сербія
Сербія